Sex Machineguns (Сексуальные пулемёты) — японская спид-метал-группа, наряду с X Japan и Seikima II являются одними из ключевых метал-групп Японии и главными популяризаторами японской метал-сцены. Основной период творчества группа являлась одним из коллективов Visual kei и даже давали интервью для французской программы об этой японской субкультуре, но с момента восстановления деятельности участники больше отдают предпочтение типичным для исполнителей метала одежде, изредка добавляя элементы старого образа.

Биография 
Группа была образована в 1990 году Анчаном (вокал/гитара) и его другом Mad Power () (ударные). Имя было выбрано Анчаном и являлось отсылкой к названию легендарной панк-рок-группе Sex Pistols, только слово пистолеты было заменено на пулемёты что по словам Анчана символизирует то что они (Sex Machineguns) такие же дикие, весёлые и безумные но в несколько раз тяжелее. Группа существовала несколько лет а потом приостановила деятельность из-за решение Анчана стать уважаемым клерком

В 1995 Mad Power встретился с Anchang, чтобы возродить старую группу. Анчан согласился только при условии, что он перетащит в группу Нойзи, вокалиста и басиста команды, в которой Анчан находился на тот момент. Mad Power не возражал и даже привел в группу еще одного гитариста, Суси. В этот момент у участников группы началась официальная музыкальная карьера.

В 2007 Анчан возрождает группу. Место старых участников заняли — Кенъити (ударные), Синго Стар (бас-гитара) и Рётацу(ритм-гитара) ушедший из группы в 2008 году, после чего группа превратилась в трио.

Также в 2008 году некоторые кадры из выступления группы были показаны в фильме Глобальный Метал в ходе разговора о метале в Японии.

В 2012 году барабанщик Ken'ichi ушел у группы, и группа на неопределенное время взяла перерыв.

В 2013 году Anchang и Shingo☆ сформировали аналогичную группу под названием  The Maintenance  (ザ ☆ メ ン テ ナ ン ス), с Hirota на барабанах и вторым гитаристом Master. 21 февраля 2013 года они выпустили дебютный альбом Kōji-chū (工事 中).

Лирика и музыкальный стиль 
Группа завоевала свою популярность в первую очередь благодаря юмористическим текстам. Так много песен посвящено теме любви и секса в современной культуре как например песни S.H.R., Panchi DE love Attack и Aijin 28 (все кроме Aijin 28, с альбома 2001 года Barbe-Q Michael). В этих песнях группа высмеивает мачизм и злоупотребление сексуальным подтекстом.

Состав

Современный состав 
 Anchang (Кодзи Андо) — lead vocals, guitar (1989 — present)
 Shingo☆ (Синго стар) — bass (Июнь 2008 — present)
 Sussy (Masahito Furuya) - Lead Guitar (1996–2001, 2008–present* как концертный участник)

Классический состав 
 Анчян — соло и ритм гитара, вокал
 S.S.S Джл/Clutch J.Himawari - ударные
 Нойзи — бас
 Суси — ритм и соло гитара

Бывшие участники 
 ударные: Ken’ichi 
 гитара: Circuit V Panther 
 бас: Noisy 
 ударные: Himawari 
 гитара: Sussy 
 ударные: Speed Star Sypan Joe 
 ударные: Mad Power 
 бас: Kenjirou 
 вокал: Asada 
 вокал: H.Oota 
 бас: Saamasu 
 ударные: Takechan 
 бас: Atkins 
 вокал: Imai 
 гитара: RYOTATSU
ударные: Leon

Дискография 
 2018-11-25 Iron Soul CD album
2018-03-28 マシンガンズにしやがれ！！ 
2015-12-16 Metal Monster CD album
 2015-05-27 Metal Keiri Man CD single
 2014-10-29 Love Games CD album
 2014-07-02 未練FIRE! CD single
 2012-01-25 Kawasaki's Rain CD single
 2011-31-08 SMG CD album
 2009-10-07 45°↗ (Limited Edition) 45°↗ (初回限定盤) CD album
 2009-10-07 45°↗ (Regular Edition) 45°↗ (通常盤) CD album
 2009-03-04 Pride プライド CD + DVD maxi-single
 2009-03-04 Pride プライド CD maxi-single
 2008-10-08 CAMERON キャメロン CD album
 2008-03-26 BEST TRACKS the past and the future CD album
 2008-03-26 Video Sex Best Clips DVD pvs
 2007-10-31 JACKY CD single
 2007-09-26 Doku mamushi 毒マムシ CD single
 2007-08-22 Haihin kaishuu 廃品回収 CD single
 2007-01-24 ROCK NIPPON Shouji Noriko Selection ロックNIPPON 東海林のり子 Selection CD album
 2006-06-28 a day in the LIVE ~SEX MACHINEGUNS LIVE IN USA~ DVD concert
 2006-03-08 Living in America DVD documentary
 2006-02-08 MADE IN USA CD album
 2006-01-25 MADE IN USA DVD pvs
 2005-08-03 Aijin 28 愛人28 CD single
 2005-03-16 LOVE for NANA ～Only 1 Tribute～ (TRAPNEST Version) LOVE for NANA ～Only 1 Tribute～ (TRAPNESTヴァージョン) CD album
 2005-03-16 LOVE for NANA ～Only 1 Tribute～ (Black Stones Version) LOVE for NANA ～Only 1 Tribute～ (Black Stonesヴァージョン) CD album
 2005-03-02 HEAVY METAL THUNDER CD album
 2005-02-09 Suspense gekijou/Iruka ni notte サスペンス劇場 / イルカに乗って CD single
 2004-11-10 Demaemichi icchokusen 出前道一直線 CD maxi-single
 2003-12-10 Metal Bako DVD concert
 2003-10-22 SM Show Finale DVD concert
 2003-09-26 ONIGUNSOW (Limited Edition) ONIGUNSOW (初回限定盤) CD maxi-single
 2003-09-26 Ai koso subete (Limited Edition) 愛こそすべて (初回限定盤) CD maxi-single
 2003-09-26 LIVE!! Final Attack at Budokan CD album
 2003-08-06 to the future tracks ～mihappyokyoku no tsudoi～ to the future tracks ～未発表曲の集い～ CD album
 2003-06-04 「MACHINEGUNS no tsudoi」THE BEST (Limited Edition) 「マシンガンズの集い」ザ・ベスト (初回限定盤) CD album
 2003-06-04 「MACHINEGUNS no tsudoi」THE BEST (Regular Edition) 「マシンガンズの集い」ザ・ベスト (通常盤) CD album
 2003-02-19 SM Show 3 DVD concert
 2002-12-04 Video Sex 2 DVD pvs
 2002-10-09 IGNITION CD album
 2002-08-07 Yonaoshi GOOD VIBRATION 世直し GOOD VIBRATION CD single
 2002-05-16 Bousou Rock 暴走ロック CD single
 2002-02-20 SM Show 2 VHS concert
 2002-02-20 SM Show 2 DVD concert
 2002-02-20 Video Sex DVD concert
 2002-01-23 Soko ni, anata ga… そこに、あなたが・・・ CD single
 2001-10-31 Burning Hammer (Regular Edition) Burning Hammer (通常盤) CD album
 2001-10-31 Burning Hammer (Limited Edition) Burning Hammer (初回限定盤) CD album
 2001-08-29 Tairyou 大漁 CD maxi-single
 2001-05-23 HANABI-la daikaiten (Reissue) HANABI-la大回転 (Reissue) CD single
 2001-05-23 BURN～ai no honou wo moyase (Reissue) BURN ～愛の炎を燃やせ～ (Reissue) CD single
 2001-05-23 TEKKEN II (Reissue) CD single
 2001-05-23 Mikan no uta (Live) (Reissue) みかんのうた (ライブ) (Reissue) CD single
 2001-03-07 Barbe-Q★Michael Barbe-Q★マイケル CD album
 2001-01-24 S.H.R.～Sexy Hero Revolution S.H.R.～セクシー・ヒーロー・レボリューション CD maxi-single
 2000-11-16 SM Show VHS concert
 2000-11-16 SM Show DVD concert
 2000-09-27 Kinkyû ! Nozarashi VHS concert
 2000-05-24 ONIGUNSOW (Regular Edition) ONIGUNSOW (通常盤) CD single
 2000-05-24 Ai koso subete (Regular Edition) 愛こそすべて (通常盤) CD single
 2000-04-21 Video Sex VHS pvs
 1999-12-05 Born of fire VHS concert
 1999-11-26 MADE IN JAPAN CD album
 1999-04-21 HELLthy Set M miscellaneous box
 1999-04-21 Mikan no uta (Live) みかんのうた (ライブ) CD single
 1999-02-03 TEKKEN II CDS single
 1998-10-18 SEX MACHINEGUN CD album
 1998-09-18 BURN～ai no honou wo moyase BURN ～愛の炎を燃やせ～ CDS single
 1998-04-22 HANABI-la daikaiten HANABI-la大回転 CDS single
 1997-05-13 Into the fire VHS concert
 1997-03-29 Live Fire CD mini-album
 1996-00-00 Sex Machineguns tape demo tape

Примечания

Ссылки 
 На энциклопедии металиум
 Официальный сайт SMG
 Официальный сайт The Maintenance

Visual kei
Трэш-метал-группы Японии
Спид-метал-группы Японии
Пауэр-метал-группы Японии